Divizija je lahko:
 divizija - vojaška formacija
 divizija v športu
 drugi izraz za deljenje.